Пётр Измайлов:
 Измайлов, Пётр Григорьевич (1880—1938) — крестьянин, меньшевик, депутат Государственной думы Российской империи II созыва от Новгородской губернии.
 Измайлов, Пётр Иванович (1724—1807) — капитан гвардии Преображенского полка, предотвративший заговор против Петра III.
 Измайлов, Пётр Никитич — русский воевода.
 Измайлов, Пётр Николаевич (1906―1937) — советский шахматист, инженер-геофизик.